Австралийские водяные крысы () — род грызунов семейства мышиных. Включает 4 вида.

Длина и тела, и хвоста — от 12 до 35 сантиметров. Окраска шерсти тёмно-коричневая, жёлто-коричневая или серая сверху, снизу от ярко-оранжевого до коричневого цвета. Тело обтекаемой формы, глаза расположены высоко на голове, ступни широкие, с небольшими перепонками.

Виды являются эндемиками Новой Гвинеи и Австралии. Они живут вдоль берегов рек и озёр, а также в болотах.

Они строят норы на берегах водоемов, выкладывая их растительным материалом. В сумерках они выходят на охоту за рыбой и водными насекомыми, а также ракообразными, лягушками, черепахами и птицами.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder: Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.